Quilici è il cognome di una famiglia di intellettuali e artisti, originaria della provincia di Lucca e trasferitasi nella seconda metà del XX secolo a Roma.

Tra i suoi componenti si annoverano:
 Nello Quilici – giornalista e scrittore italiano
 Mimì Quilici Buzzacchi – pittrice e incisore italiana, moglie di Nello Quilici
 Folco Quilici – documentarista e scrittore italiano, figlio di Nello Quilici e Mimì Quilici Buzzacchi
 Vieri Quilici – architetto e docente italiano, figlio di Nello Quilici e Mimì Quilici Buzzacchi
 Brando Quilici – documentarista e produttore, figlio di Folco Quilici
 Mattia Quilici – manager, figlio di Vieri Quilici
 Simone Quilici – architetto, figlio di Vieri Quilici
Lorenzo Quilici - archeologo, figlio di Enrico Quilici
Piccarda Quilici - figlia di Enrico Quilici

Altre personalità 
 Giovanni Battista Quilici – presbitero italiano, fondatore della congregazione delle Figlie del Crocifisso.
 Oriano Quilici – arcivescovo cattolico italiano e legato pontificio

Pagine correlate 
 Quilico